grote klokjesbij
 kleine klokjesbij
 zuidelijke klokjesbij